Eugène Coulon, architecte
Eugène Coulon (1899-1969), athlète français
Eugène Coulon (1878-?), joueur de water-polo français